Сергей Константинович Григорович (; род. 18 апреля 1978, Киев) — украинский разработчик компьютерных игр и бизнесмен.

Родился в Киеве в семье радиотехника и журналистки. В 1995 году основал компанию GSC Game World (слово GSC является аббревиатурой фамилии, имени и отчества основателя на английском). Недолго учился в Киевском политехническом институте и Международном научно-техническом университете. В 2010 году вошёл в рейтинг 200 самых богатых украинцев по версии журнала «Фокус» (на 150-м месте). Участвовал как мотогонщик в Raihert Racing.

Был женат, о разводе сообщила его жена на своей странице в Facebook. Четверо детей. Трое сыновей, одна дочь.

Проекты

Примечания

Ссылки
 Казаки и смысл жизни // Эксперт в Украине, № 14(300), 18 апреля 2011
 
 Интервью: «Ответы Сергея Григоровича на вопросы фанатов. Часть 2»
 Интервью: «Ответы Сергея Григоровича на вопросы фанатов. Часть 1»
 BusinessClass.Kiev.ua — Интервью: «Сергей Григорович: Из пионеров — в миллионеры» 
 Создатель культовой игры «Сталкер» Сергей Григорович: «Зов Припяти» будет готов к осени!" полная версия — Онлайн-конференции | KP.UA
 История создания S.T.A.L.K.E.R. Часть 1. От любительского продолжения Warcraft до культовой игры о Чернобыле

Предприниматели Украины
Разработчики компьютерных игр